Кристиан Цайтц (; род. 18 ноября 1980, Гейдельберг) — немецкий гандболист, выступает за немецкий клуб «Штутгарт».

Карьера 
Клубная
Кристиан Цайтц воспитанник клуба Эстринген. Профессиональную карьеру Кристиан Цайтц начал в клубе Эстринген. В 2002 году, в результате объединения клубов Эстринген и Кронау Кристиан Цайтц стал игроком Кронау/Эстринген. В ходе сезона 2002/03, Кристиан Цайтц стал игроком Валлау/Массенхайм, который выступал во 2-ом немецком дивизионе. В 2003 году Кристиан Цайтц перешёл в Киль. Выступая за Киль, Кристиан Цайтц стал чемпионом Германии 9 раз, 6 раз кубок Германии, 3 раза выиграл лигу Чемпионов ЕГФ. Кристиан Цайтц выступая за Киль, во всех турнирах, сыграл 546 матчей и забил 1731 голов. В 2014 году Кристиан Цайтц перешёл в венгерский клуб Веспрем.    
  

В сборной
Кристиан Цайтц выступает за сборную Германии. Кристиан Цайтц провёл в сборной 166 матча и забил 458 голов.

Титулы 
 Победитель чемпионата Германии: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014
 Обладатель кубка Германии: 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013
 Победитель лиги Чемпионов ЕГФ: 2007, 2010, 2012
 Обладатель суперкубка Германии: 2005, 2007, 2008, 2011, 2012
 Обладатель кубка ЕГФ: 2004
 Победитель чемпионата Венгрии: 2015, 2016
 Обладатель кубка Венгрии: 2015, 2016
 Победитель лиги СЕХА: 2015, 2016
 Победитель чемпионата Европы: 2004
 Победитель чемпионата Мира: 2007

Статистика 
Статистика Кристиана Цайца к сезону 2017/18 указана на 5.6.2018

Примечания

Ссылки 
 http://christianzeitz.com/ Личная страница Кристиана Цайтца
 http://archiv.thw-handball.de/thw/sp_zeitz.htm на сайте Киль
 https://www.youtube.com/user/ChristianZeitz20 Ютуб канал Кристиана Цайтца
 http://www.eurohandball.com/ec/cl/men/2015-16/player/509721/Christian+Zeitz
 https://web.archive.org/web/20140222000126/http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/ze/christian-zeitz-1.html

Гандболисты Германии
Чемпионы мира по гандболу
Чемпионы Германии по гандболу
Чемпионы Венгрии по гандболу
Игроки ГК «Киль»
Игроки ГК «Веспрем»